Als Austernsauce werden bezeichnet:

 eine mit Austern zubereitete helle Sauce der französischen Küche zu Fisch und Geflügel, siehe Austernsauce (Gericht)
 eine aus fermentierten Austern hergestellte Würzsauce der asiatischen Küche, siehe Austernsauce (Würzsauce)